Myra Breckinridge steht für:
 den Roman Myra Breckinridge (Roman) von Gore Vidal
 den Originaltitel des Films Myra Breckinridge – Mann oder Frau? von Michael Sarne aus dem Jahr 1970, eine Verfilmung des Romans